Jazzland Records (1960), een voormalig Amerikaans platenlabel, of
Jazzland Records (1997), een Noors platenlabel, dat zich richt op jazz en nu-jazz.